И́дол (, ) — кумир, фантом, предмет поклонения.

В переносном смысле слово идол употребляется для обозначения относительных и ограниченных идей и принципов, которым ошибочно придаётся абсолютное значение. С этим связан тот условный смысл, в котором термин идол употребляется Ф. Бэконом Веруламским для обозначения различного рода предрассудков и иррациональных склонностей, которые мешают истинному познанию (, , , ).

В Древней Руси — болван (истукан).

Этимология 
Слово заимствовано из старославянского языка, в который, в свою очередь, попало из греческого языка. Древнегреческое eidōlon () первоначально означало «изображение», затем — «такое изображение, которому поклоняются». В частности, «идол» () упоминается в Библии ()

Слово идол также имеет этимологические связи со словом eidos (эйдос, идея).

Идол как религиозное изображение 
Обычно «идолами» называются истуканы, изображающие различных божеств в политеистических религиях, однако целью и смыслом создания языческих и других истуканов была визуализация божества.

Идолопоклонство 

Идолопоклонство — поклонение идолам как религиозный культ. В некоторых монотеистических религиях рассматривается как «подмена поклонению истинному Богу». Традиционно считается, что поклонение идолам характерно для многобожия. В то же время, по мнению исторических церквей (, православие, католицизм, лютеранство, англиканство), идолопоклонство может быть и в христианстве.

По мнению некоторых протестантских христианских церквей, свидетелей Иеговы, христадельфиан, а также иудеев, мусульман и некоторых атеистов, а также в раннем советском религиоведении — идолопоклонство в христианстве присутствует в его традиционных, исторических направлениях (древневосточные церкви, православие, католицизм) в форме иконопочитания, то есть по причине поклонения религиозным изображениям (статуям, иконам и крестам) во время богослужений в храмах и других местах и формах поклонения Богу.

Иконоборчество 

В VIII — начале IX века в Византии действовало религиозно-политическое движение, направленное против поклонения «иконам». Иконоборцы считали «священные изображения» идолами, а традицию почитания икон — идолопоклонством, ссылаясь на десять ветхозаветных заповедей.

См. также 
 Иконоборчество

Примечания

Литература 
 
 
 

 
Изобразительное искусство